Huis Zuylenstein, voormalige ridderhofstad in Leersum, Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug
Zuilenstein (wijk), wijk in de Nederlandse gemeente Nieuwegein
Zuilenstein (boerderij), rijksmonumentale boerderij aldaar
Zuilenstein (sneltramhalte), sneltramhalte aldaar